Andy Murray era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rafael Nadal ha battuto in finale Robin Söderling 7–63, 7-5.

Teste di serie 
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per le semifinali.
  Roger Federer (semifinali)
  Rafael Nadal (campione)
  Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
  Robin Söderling (finale)
  David Ferrer (quarti)
  Stanislas Wawrinka (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Capitala World Tennis Championship 2010